Kiya Buzurg-Ummîd Rudbari, Vieux de la Montagne
 Muhammad Buzurg-Ummîd, fils du précédent et Vieux de la Montagne lui aussi

Nizârites